A  a szöuli metró vonala, melyet a Korail üzemeltet. 2014. december 27-én hozták létre a  és a  vonalak egyesítésével. A két vonal végállomásai,  és  között egy 1,9 kilométeres szakaszt hoztak létre, valamint a  vonalat teljes egészében földalatti vonallá alakították át. A felszínen az állomások helyén parkokat alakítanak ki.

Állomások
KJ:  expressz vonal (a  vonalon át)
KSz:  expressz vonal (a Szöul állomás elágazáson át)
Cs:  expressz vonal

Források

További információk
 A Seoul Metro honlapja 
 A metró térképe állomásválasztóval és útvonatervezővel 

Szöuli metró